Stenkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenkläpparna (vid Österskär, Korpo), Åboland, 
 Stenkläpparna (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Stenkläpparna (vid Gyltö, Korpo), Åboland,

Se även
Stenkläppen
Stenkobben

Robotskapade Finlandförgreningar